Johannes Voorhout (I) - Nederlands schilder, tekenaar en decoratieschilder
 Johannes Voorhout (II) - kunstschilder, zoon van bovenstaande